Комета Понса — Брукса (12P/Pons-Brooks) — короткопериодическая комета из семейства Галлея, которая была открыта 12 июля 1812 года французским астрономом Жан-Луи Понсом в Марсельской обсерватории, когда комета медленно двигалась по созвездию Рыси. Он описал её как маленькую, плохо различимую туманность, без хвоста. Чуть позднее, 1 августа комета была независимо открыта российским астрономом Винсентом Вишневским, а ещё днём позже французским астрономом Алексисом Буваром. В 2016 году было опубликовано исследование, в котором утверждалось, что данная комета может быть родоначальницей метеорного потока. Комета обладает длительным периодом обращения вокруг Солнца — чуть более 70,0 лет.

История наблюдений 
Спустя месяц после открытия, 13 августа, комета стала видна невооружённым глазом, а к концу августа у неё появился заметный хвост около 2° длины. Своей максимальной яркости комета достигла в середине сентября и, хотя оценки магнитуды в то время ещё не производились, она, вероятно, равнялась порядка 4,0 . Последний раз комету наблюдали 28 сентября незадолго до того, как она скрылась за горизонтом в южном полушарии.

После появления кометы было предпринято несколько попыток определить её орбиту, в ходе которых астрономы быстро сошлись во мнении, что орбита является короткопериодической. Оценки периода обращения на орбите варьировались от 65 до 75 лет. Окончательную орбиту с периодом 70,68 лет определил немецкий астроном Иоганн Энке. Эта орбита в дальнейшем использовалась для поисков кометы во время её возвращения 1883 года. Долгое время эти поиски были безуспешны, пока 2 сентября 1883 года комета не была случайно обнаружена британским астрономом Уильямом Бруксом в созвездии Пегаса.

После своего восстановления комета была легко доступна для наблюдений большинства астрономов того времени, хотя и выглядела всего лишь маленькой бесхвостой туманностью 10,0  звёздной величины. Однако, 23 сентября её яркость неожиданно увеличилась до 7,0  звёздной величины, а позади неё появился короткий хвост. К 20 ноября она стала видна невооружённым глазом, а в начале января её магнитуда достигла небывалых 3,0  звёздных величин. Интересно, что 1 января поступали сообщения об осветление ядра на 0,7  звёздной величины в течение 1,75 часа, также 19 января несколько астрономов сообщали, об увеличении яркости кометы на одну звёздную величину. После этого комета неуклонно угасала и в последний раз была замечена 2 июня с магнитудой 9,5 .

По итогам возвращения 1883 года астрономы сделали несколько пересмотров орбиты кометы, в результате в 1953 году американскими астрономами П. Хергетом и П. Мусеном было установлено, что следующее прохождение перигелия должно состояться 27 мая 1954 года. Используя эти данные, другой американский астроном Элизабет Рёмер 20 июня 1953 года обнаружила эту комету с магнитудой 17,5  всего в 25 угловых минутах от предсказанной позиции. Как и в 1883 году, возвращение кометы в 1954 отметилось несколькими вспышками яркости. Первая из них произошла 1 июля и увеличила яркость кометы до 13,0  звёздной величины. К 16 июля комета вернулась к своей предсказанной яркости 18,0  и начала медленно наращивать магнитуду по мере приближения к перигелию, пока к 15 сентября не достигла 16,0  величины. 28 сентября очередная вспышка яркости увеличила её блеск до 12,0 . Ещё одна вспышка была зафиксирована в декабре, после чего комета вернулась к номинальным значениям яркости. Максимальной магнитуды в 6,0  комета достигла в конце апреля 1884 года.

В момент прохождения перигелия 22 мая 1954 года комета находилась в 1,7 а. е. от Земли. 10 декабря 1954 года Земля прошла в 0,12 а. е. от газопылевого следа кометы, так что потенциальные метеоры с этой кометы могли влетать в атмосферу Земли с относительной скоростью 45 км/с.

В четвёртый раз комета была восстановлена в 10 июне 2020 года с помощью телескопа Lowell Discovery, за четыре года до возвращения в перигелий, когда она находилась ещё за орбитой Сатурна в 11,9 а. е. от Солнца и представляла собой точечный объект 23,0  звёздной величины. При этом максимальная магнитуда кометы, когда она приблизиться к Земле, должна составить около 4,5 .

Орбита кометы 
Орбита данной кометы настолько вытянута, что в процессе своего движения вокруг Солнца комета пересекает орбиты всех восьми планет Солнечной Системы, но при этом не сближается ни с одной из них. Фактически, самое тесное сближение за этот период произошло 9 января 1884 года, когда она пролетела в 0,634 а. е. от Земли. Но масса нашей планеты слишком мала, чтобы оказать существенное влияние на орбиту кометы с такой дистанции. Сближение же с планетами-гигантами на этом промежутке времени были кране редки и незначительны. Наиболее тесное из них произошло 29 июля 1957 года с планетой Сатурн при минимальной дистанции в 1,6 а. е., что опять же слишком далеко, чтобы оказать заметное воздействие на орбиту кометы. Главной причиной такой стабильности является сильный наклон орбиты к плоскости эклиптики, который превышает 74 ° градуса. Очевидно, что в период с 1740 по 2167 год орбита кометы оставалась довольно стабильной и не испытывала заметных гравитационных воздействий со стороны какой-либо из планет.

Связь с кометой де Вико 
По итогам наблюдений 1883—1884 годов американский астроном Дэниел Кирквуд отметил сходство орбитальных элементов этой кометы с другой короткопериодической кометой 122P/де Вико. Он предположил, что последняя является фрагментом кометы Понс-Брукса, отделившимся от неё несколько столетий назад. Чуть позже ему удалось отождествить переход этих комет или их родительского тела на текущую орбиту с прохождение афелия вблизи Нептуна в 991 году н. э.

Наблюдения Хосе Бонильи 
12-13 августа 1883 года мексиканский астроном Хосе Бонилья из обсерватории в Сакатекасе провёл, ставшие впоследствии знаменитыми, наблюдения за тем, как 447 объектов на большой скорости пересекли солнечный диск. Несмотря на то, что в то время астрономические наблюдения велись уже довольно активно, никто из других астрономов не смог подтвердить эти наблюдения или предложить научное объяснение этому феномену. Предполагалось, что это могло быть связано с птицами, насекомыми или частицами пыли, оказавшимися у линзы телескопа. Однако в 2011 году соотечественники Бониллы из группы Гуадалупе Кордеро (Guadalupe Cordero) провели новый анализ снимков Бониллы и предположили, что эти объекты могли быть результатом разрушения ядра кометы Понса — Брукса. Отсутствие наблюдений других астрономов могло объясняться явлением параллакса, — если фрагменты кометы пролетели достаточно близко к Земле, то они могли быть видны лишь с очень узкой части поверхности Земли. Согласно оценкам этих учёных объекты могли пройти на дистанции всего в 538-8062 км от Земли, а их размеры колебаться от 46 до 1022 метров в поперечнике. При этом Бонилла вёл наблюдения всего 3,5 часа в течение двух дней, фиксируя в среднем 131 объект за час наблюдений. Таким образом, за время, прошедшее между двумя его наблюдениями, он мог «пропустить» ещё 3275 объектов. Если принять эту версию и учесть, что даже не самые большие из этих объектов сравнимы по размерам с Тунгусским метеоритом, легко можно представить, на грани какой катастрофы находилась Земля. Тысячи взрывов по всей планете наподобие Тунгусского в результате падения этих объектов на Землю могло спровоцировать очередное массовое вымирание.

Примечания

Ссылки 
 
 
 12P в Кометографии Кронка 
 12P at Kazuo Kinoshita’s Comets 

Кометы типа Галлея